Jowon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jowon-dong, Suwon, stadsdel i Suwon, Gyeonggi, 
 Jowon-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,